Населені пункти в Чехії:

 Хотєшов (Плзень-південь)
 Хотєшов (Літомержіце)